Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2021 probíhala v druhé polovině března 2021. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla polsko-brazilská dvojice Łukasz Kubot a Marcelo Melo, jejíž členové upřednostili souběžně hraný Dubai Tennis Championships.

Vítězi se stali britští bratři Ken a Neal Skupští, kteří ve finále za 1.34 hodiny zdolali nejvýše nasazený španělsko-argentinský pár  Marcel Granollers a Horacio Zeballos po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej ze čtvrtého odehraného finále v průběhu předchozích deseti měsíců. Ken Skupski vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Neala Skupského to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2021